Регион Юго-Восточная Словения () — статистический регион, расположенный в южной Словении. Крупнейшим городом является Ново-Место. По площади Юго-Восточная Словения — крупнейший регион в Словении. Общая площадь Средней Словении составляет 2675 км². Он имеет наибольший среди них процент населения от 0 до 14 лет (15,8 %). Население региона продолжает расти из-за положительного сальдо миграции и естественного прироста населения. Население — 142 408 человек (2010).

Административное деление 
В статистический регион входят 21 общин:

Экономика 
Структура занятости: 41,5 % сфера услуг, 50,7 % промышленность, 7,5 % сельское хозяйство.

Туризм 
Юго-Восточная Словения привлекает 2,9 % от общего числа туристов в Словении, большая часть из них сами словенцы (48,1 %).

Транспорт 
Длина автомобильных дорог: 6 км
Протяжённость других дорог: 1460 км

Примечания

Ссылки 
 Словенские регионы в цифрах 2006 года

Статистические регионы Словении